Усеберг, Блок 30/6, 30/9 () — комплекс нефтегазовых месторождении в акватории Норвежского моря 130 км на северо-западе от г. Берген. Открыт в 1979 году. Освоение началось в 1988 году. Глубина моря в районе 150 метров.

В комплекс Усеберга входит основная структура Усеберг или Усеберг-Юнит (А, В, Д) и их спутники Усеберг-С, Усеберг-Дельта, Усеберг Западный, Усеберг Восточный, Усеберг Северный, Туне.

Нефтегазоносность установлено в отложениях палеогена. Начальные запасы нефти на комплексе составляет 350 млн тонн, а запасы природного газа — 110 млрд м³.

Оператор Усеберга является норвежская компания Equinor (49,30 %). Другие партнеры проекта является ConocoPhillips (2,40 %), ExxonMobil (4,70 %), Total (10 %), Petoro (33,60 %).

Добыча нефти 2006 году составила 6,26 млн тонн. Добытую нефть Усеберга перевозят танкерами на терминал Стюр, а газ поступает ежесуточно через трубопровод Хеймдал.

Ссылки 
 Oseberg area
 Oseberg

Нефтяные месторождения Норвегии
Морские месторождения нефти и газа